Fame (1980), een Amerikaanse film uit 1980
 Fame (Irene Cara), de titelsong van de film en televisieserie
 Fame (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de film
 Fame (musical), een musical gebaseerd op de film
 Fame (2009), een Amerikaanse film uit 2009, remake van de film uit 1980
 Fame (David Bowie), een nummer van David Bowie en John Lennon
 Fame (Belgische band), een Belgische punkrockband
 Fame (Zweedse band), een Zweedse band
 Fame (audio), een merk dat gitaren en versterkers maakt
 FAME (muziekwinkel), een keten van muziekwinkels 
 Georgie Fame, een Britse zanger

Zie ook 
 F.A.M.E. (doorverwijspagina)